Galle (stad); een stad in het zuiden van Sri Lanka
Galle (district); een district in het zuiden van Sri Lanka
Galle (brood); Een gevlochten broodsoort dat door Joden op sjabbat wordt gegeten.
Galle (inslagkrater), een krater op de maan
Galle (Marskrater), een krater op de planeet Mars.